

Patronyme
 Lokissimbaye Loko (1980-2011), footballeur international tchadien ;
 Margaux Galliou-Loko (née en 1993), joueuse française de basket-ball ;
 Patrice Loko (né en 1970), joueur français de football, frère de William Loko ;
 Sarah Loko (née en 1986), judokate et pratiquante franco-belge de sambo ;
 William Loko (né en 1972), joueur français de football, frère de Patrice Loko ;

Toponyme
 Loko, localité du Cameroun située dans la commune de Guéré ;
 Loko, ville du Togo ;
 Loko, ville du Nigeria ;
 Loko, village d'Estonie ;
 Loko, rivière de République démocratique du Congo.

Autre
 Loko, langue mandée.

Voir aussi
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme